Pułki dragonów noszące numer „6”:

Austriacki
 6 Pułk Dragonów Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie
 6 Lekki Pułk Dragonów (1798–1801)
 6 Pułk Dragonów (1802–1860) → 12 Pułk Kirasjerów (1860–1867) → Morawsko-Śląski Pułk Dragonów Nr 12
 Morawski Pułk Dragonów Nr 6 (1867–1918)

Niemiecki
 6 Pułk Dragonów (Magdeburski)

Rosyjskie
  (1783–1918)